Il doppio del torneo di tennis Borden Classic 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Mercedes Paz e Ronni Reis che hanno battuto in finale Emilse Raponi e Adriana Villagrán 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Candy Reynolds /  Pam Whytcross (quarti di finale)
 Beth Herr /  Naoko Satō (primo turno)

 Lisa Bonder /  Gabriela Sabatini (primo turno)
 Emilse Raponi /  Adriana Villagrán (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Borden Classic 1984